

Miejscowości w Polsce 
 Pępice – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Skarbimierz 
 Pępice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów